Йозеф Шнайдр:
* Шнайдр, Йозеф (1909—1992) — чехословацкий военный лётчик.
 Шнайдр, Йозеф (1931—2015) — чехословацкий и чешский шахматист.